Asher Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Asher Hill (Kentucky)
 Asher Hill (Ohio)
Asher Hill ist der Name von:

 Asher Hill (Eiskunstläufer) (* 1991), kanadischer Eistänzer